O Campeonato Gaúcho de Futebol Sub-17, também conhecido como Campeonato Gaúcho de Futebol Juvenil, é um campeonato de futebol juvenil realizado pela Federação Gaúcha de Futebol. O campeonato começou a ser disputado em 1991, substituindo a categoria infanto-juvenil, que tinha outro limite de idade. A dupla Grenal detém a hegemonia da competição, tendo o  conquistado quinze títulos e o , dez.

Campeões 

Notas:
a. Nesta época a equipe se chamava RS Futebol.

Títulos por equipe

Ver Também
Campeonato Gaúcho de Futebol

Ligações Externas
Site da Federação Gaúcha de Futebol

Competições de futebol de categorias de base do Rio Grande do Sul